Кампеджине () — коммуна в Италии, в провинции Реджо-нель-Эмилия области Эмилия-Романья.

Население составляет 4551 человек, плотность населения составляет 204,6 чел./км². Занимает площадь 22,24 км². Почтовый индекс — 42040. Телефонный код — 0522.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Известные уроженцы и жители 
 Братья Черви — семеро братьев-партизан, расстрелянных в годы Второй мировой войны.

Ссылки 
 http://www.comune.campegine.re.it/